Thomas Mann (1875 - 1955), Duits schrijver en winnaar van de nobelprijs voor de literatuur
 Thomas Mann (acteur) (1991)
 Thomas Mann (politicus) (1946), Duits politicus en lid van het Europese Parlement
 Thomas Mann (trein)